Élide puede referirse a:

 Élide, prefectura de Grecia; 
 Élide, ciudad-estado de la Grecia antigua; o
 Hipias de Élide, sofista nacido en esta ciudad.